Fictief figuur
 Leontien Vercammen, personage uit de Vlaamse soapserie Thuis
 Robert Vercammen, personage uit de Vlaamse soapserie Thuis

Personen met de achternaam Vercammen
 François Vercammen, Belgisch marxist
 Jan Vercammen, Belgisch schrijver en dichter
 Jan Vercammen, Belgisch arts en politicus
 Joannes Vercammen, bekend onder het pseudoniem Andries Dhoeve, Belgisch dichter, schrijver, literair en kunstcriticus en journalist
 Joris Vercammen, Belgisch geestelijke en aartsbisschop
 Josée Vercammen, Belgisch politica
 Marcel Vercammen, Belgisch voetballer en voetbaltrainer
 Merel Vercammen, Nederlands violiste
 Rudolf Vercammen, Belgisch journalist, syndicalist en politicus